Мануэ́ль Дуче́сне Куса́н (; 10 ноября 1932, Гавана, Куба — 10 сентября 2005, там же) — кубинский дирижёр, педагог и кинорежиссёр.

Биография 
Ученик Энрике Гонсалеса Мантичи и Игоря Маркевича. С 1974 года — главный дирижёр Национального симфонического оркестра, одновременно глава секции симфонической музыки Музыкальной дирекции Министерства культуры Кубы и заведующий кафедрой оркестрового дирижирования в Гаванском институте искусств. Гастролировал во многих странах, в том числе в СССР. В 1977 году как режиссёр снял документальный фильм «Алисия» () об известной кубинской балерине Алисии Алонсо.

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 187 — ISBN 5-85270-033-9

Ссылки 
 Мануэль Дучесне Кусан на Allmusic  (I)
 Мануэль Дучесне Кусан на Allmusic  (II)
 
 Мануэль Дучесне Кусан на сайте КиноПоиск

Лауреаты Национальной музыкальной премии Кубы